Куп Грчке у кошарци () годишње је кошаркашко такмичење у Грчкој. Прво издање приређено је 1976. године. Организацијом се бави Кошаркашки савез Грчке.

Досадашња издања

Успешност клубова

Види још 
 Прва лига Грчке у кошарци

Спољашње везе 

 Грчка кошаркашка федерација - Званичан сајт www.basket.gr
 Грчка кошаркашка лига - Званичан сајт www.esake.gr

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Грчкој